Bestand bezeichnet 
 eine Menge oder Anzahl von Gegenständen, Objekten, Sachen, Rechten und anderem, siehe Bestand (Menge) (zum Beispiel Bestand (Logistik), Bibliotheksbestand) und Bestand (Recht)
 den Zustand des Bestehens, oder Stehenbleibens, besonders die ununterbrochene und unverletzte Fortdauer einer Sache oder eines Rechtes, siehe Bestand (Recht)
 Miete oder Pacht:
 in Deutschland als historische Bezeichnung, siehe Bestand (Recht)
 in Österreich als übergeordnete Bezeichnung, siehe Bestandvertrag
 historisch auch Vertrag, Waffenstillstand, Sicherheit, Kaution, Stücklohn, Wildbestand, Jagdgebiet; siehe Bestand (Recht)

Siehe auch